Фраксионамијенто лос Уертос има више значења:

 Фраксионамијенто лос Уертос (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Фраксионамијенто лос Уертос (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику